Qods ou Quds peut faire référence à :
  ou , l’un des noms arabes de Jérusalem, que l’on retrouve dans les noms de plusieurs noms propres en référence.
 Qods, quartier d’Oujda au Maroc.
 Qods, quartier de Téhéran en Iran.